Naselje u Hrvatskoj:
 Drežnica (Ogulin), gradsko naselje Ogulina

Naselja u BiH:
 Donja Drežnica, naselje u općini Mostar
 Gornja Drežnica, naselje u općini Mostar

Naselje u Sloveniji:
 Drežnica, naselje u općini Kobarid